Weißes Rauschen steht für:

 Weißes Rauschen, physikalisches Phänomen in Form eines Rauschens mit einem konstanten Leistungsdichtespektrum
 Weisses Rauschen (Album), Studioalbum des deutschen Rocksängers Erik Cohen
 Weißes Rauschen (Film), Filmdrama von Noah Baumbach (2022), dass auf den gleichnamigen Roman von Don DeLillo basiert
 Weißes Rauschen (Roman), Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Don DeLillo aus dem Jahr 1985
Siehe auch:

 Das weiße Rauschen, Film von Hans Weingartner mit Daniel Brühl aus dem Jahr 2001